Американская дуэль

 Американская дуэль — способ разрешения споров и конфликтов.
 «Американская дуэль» — книга К. М. Станюковича.

Примечания